Урдома — топоним в России:

Архангельская область 

 Урдома́ — посёлок городского типа в Ленском районе Архангельской области.
 Урдома́ — железнодорожная станция Сольвычегодского отделения Северной железной дороги, находится в посёлке Урдома.
 У́рдома — село в Козьминском сельском поселении Ленского района Архангельской области.

Ярославская область 

 У́рдома — посёлок в Тутаевском районе Ярославской области.
 У́рдома — река в Ярославской области, левый приток Волги.